Unió Socialista de Catalunya: partit polític català dels anys 20 i 30 del .
 Unitat de Seguretat Ciutadana: unitat bàsica de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
 Ulster Special Constabulary: Unitat Especial de Policia (Constable), de l'Ulster.
 University of Southern California: universitat dels Estats Units d'Amèrica
 Universitat de Santiago de Compostel·la: universitat a Galícia.